Raeber ist der Familienname folgender Personen:

 Kuno Raeber (1922–1992), Schweizer Schriftsteller
 Yves Raeber (* 1955), Schweizer Schauspieler, Theaterregisseur, Hörspielsprecher und Übersetzer